Соревнования по бегу на 10 000 метров у мужчин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2019 года прошли 6 октября в Дохе (Катар) на стадионе «Халифа».

Действующим чемпионом мира в беге на 10 000 метров являлся Мо Фара из Великобритании. Он не защищал свой титул, поскольку сразу после той победы принял решение завершить выступления на дорожке стадиона и переключиться на участие в коммерческих марафонах.

Золото выиграл Джошуа Чептегеи, который в 2017 году уступил только Мо Фара.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Отбор на чемпионат мира 
Отборочный норматив — 27.40,00. Для участия в чемпионате мира спортсмены должны были выполнить его в период с 7 марта 2018 года по 6 сентября 2019 года. Кроме того, к выполненному нормативу приравнивалось попадание в 15 лучших бегунов по итогам мужского забега на чемпионате мира по кроссу 2019 года. Плановое количество участников, установленное ИААФ в этом виде — 27.

Расписание 

Время местное (UTC+3:00)

Результаты 
Обозначения: WR — Мировой рекорд | AR — Рекорд континента | CR — Рекорд чемпионатов мира | NR — Национальный рекорд | WL — Лучший результат сезона в мире | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовал | DNF — Не финишировал | DQ — Дисквалифицирован

Финал в беге на 10 000 метров у мужчин состоялся 6 октября 2019 года. На старт вышел 21 бегун. Высокий темп забегу с первых метров задал Абдалла Манде, однако после двух километров лидерства он пропустил соперников вперёд и довольно быстро потерял контакт с основной группой. По ходу дистанции не происходило никаких неожиданностей: группа лидеров, состоявшая из кенийцев, эфиопов и угандийца Джошуа Чептегеи поддерживала высокую скорость, с каждым километром теряя участников, не выдерживавших темп. К заключительному километру на медали претендовали 6 человек. В этот момент забег возглавил Чептегеи, начавший длинное финишное ускорение. Наибольшее сопротивление угандийцу навязал Йомиф Кеджелча из Эфиопии. Эти два бегуна плечом к плечу преодолели первые 300 метров последнего круга, и лишь на заключительной прямой Чептегеи смог оторваться от оппонента и вырвать золото. Заключительный километр он преодолел за 2.27,57. Кеджелча, который бежал 10 000 метров на соревнованиях лишь второй раз в карьере, стал серебряным призёром, бронза досталась кенийцу Ронексу Кипруто.

Джошуа Чептегеи вошёл в историю как второй бегун, ставший чемпионом мира в беге на 10 000 метров и в кроссе (этот титул он завоевал в марте 2019 года). Первым был рекордсмен мира из Эфиопии Кенениса Бекеле.

Примечания

Ссылки 
 

бег